Miritz ist der Name von

 Melchior Miritz (?– um 1531), deutscher Theologe und Reformator
 Walter Miritz (1895–1956) deutscher Maler und Grafiker